Fushimi peut désigner : 
 L'empereur Fushimi, un empereur du Japon.
 Fushimi Inari taisha, un temple shinto de Kyōto.
 Fushimi-ku, un arrondissement de Kyōto.
 Fushimi-no-miya, une branche de la famille impériale japonaise.
 Fushimi, une station du métro de Nagoya au Japon.

Yuki Fushimi, footballeuse japonaise
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme